El término arteria perineal profunda puede referirse a:

 La arteria del bulbo del pene.
 La arteria del bulbo del vestíbulo.

Arterias del abdomen